Spoy (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Spoy (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny